Probele de lupte la Jocurile Europene din 2015 s-au desfășurat în perioada 13-10 iunie la Arena Heydar Aliyev din Baku în Azerbaidjan.

Medaliați

Libere masculin

Greco-roman

Libere feminin

Legături externe
   Rezultate pe site-ul oficial competiției

Sporturi la Jocurile Europene din 2015